Дамберг Ларс Мікаел (1971) — шведський політик і державний діяч.
 Дамберг Вольдемар Францевич (1899–1965) — радянський військовик, генерал-майор.